Нант (фр. Nantes, брет. Naoned, галло Naunnt или Nàntt) — многозначный термин.

 Нант — город на западе Франции, административный центр департамента Луара Атлантическая. 
 Нант (округ) — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Страна Луары. 
 Нант (футбольный клуб) — французский футбольный клуб из города Нант; основан в 1943 году.
  — аэропорт города Нант.